Sloveniens håndboldlandshold for kvinder er det kvindelige landshold i håndbold for Slovenien. Det repræsenterer landet i internationale håndboldturneringer. Holdet har deltaget under både VM og EM 5 gange, men har aldrig vundet en medalje. Deres bedste placering er en 8. plads under VM 2003 og under EM en 9. plads fra 2004. Deres første optræden under en international turnering var under VM 1997, hvor de kom på en 18. plads. Nuværende landstræner er tidligere succestræner Dragan Adžić fra Montenegro.

Holdet blev for første gang nogensinde, udpeget som medvært for EM i kvindehåndbold 2022. Her var holdet placeret i Gruppe B i Celje, hvor modstanderne var ,  og . Holdet sluttede på en samlet 8. plads ved mesterskabet, med tre sejre i seks kampe og en plads i mellemrunden.

Resultater

Verdensmesterskabet

Europamesterskabet

Nuværende trup 
Nuværende trup til EM i kvindehåndbold 2022 på hjemmebane.

Landstræner:  Dragan Adžić

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Official website of the Slovenia handball federation 

Landshold (damer)
Kvindehåndboldlandshold